Liška (Liska), cseh családnév

Földrajz
Liska falu Dugopolje községben, Split-Dalmácia megyében Horvátországban
Liska hegycsúcs (1346 m) a Zlatibor-hegységben Sztari Vlah régióban, Szerbiában 
Liszka (szlovákul Liska) a Zsitva bal oldali mellékvize Szlovákiában